Монета с изображением Сеятельницы разработана гравёром Оскаром Роти является одним из видов французских монет, которая завоевала большую популярность у французских нумизматов . Эскиз монеты был создан в 1897 году, и появился на серебряных монетах III Республики, повторно была выпущена в 1960 году на монетах: полфранка до пяти франков. Сеятельница наряду с Марианной и деревом, была выбрана для включения в дизайн национальной стороны монет евро.

Лицевая сторона этого типа представляет собой изображение женщины во фригийском колпаке, которая идет босиком по полю и сеет зерно в лучах восходящего солнца.

Выпуск 1897 года 
Монеты типа «Церера» появились в период Второй республики и продолжали использоваться во времена Второй империи наряду с новыми монетами с изображением Наполеона III (деноминированы они были только 1 января 1869 года). С провозглашением Третьей Республики чеканка монет этого типа была возобновлена и продолжалась еще 28 лет, пока по инициативе министра финансов Поля Думера известный художник Оскар Роти не разработал новый символ республики. В 1897 году были выпущены первые монеты номиналом 50 сантимов, которые пользовались популярностью у населения. В следующем году в обращение поступили монеты этого типа номиналом в 1 и 5 франков. В 1928 такие монеты изъяты из обращения.

Выпуск 1960 года 
После денежной реформы в декабре 1958 года, в соответствии с новой конституцией Пятой Республики было решено перейти к новому франку. Министр финансов Антуан Пинэ решил восстановить дизайн французского франка, который был во время франка Жерминаль, поэтому символическое изображение сеятельницы вернулось на монеты с 1 января 1960 года. Монета с сеятельницей была в ходу 41 год до 2001 года.

Сеятельница присутствовала на монетах: 1/2 франка, 1 франк, 2 франка, 5 франков.

Сеятельница на монетах евро 
Три рисунка были выбраны для национальных монет евро Франции. Сеятельница была снова модернизирована Лораном Жорио, она появилась на: 10, 20 и 50 центах евро. Дизайн разработанный Оскаром Роти существует уже более 100 лет и продолжает быть символом Французской республики, и особенно после того как сеятельница также появилась на почтовых марках в 1903 году в 1941 году.

В начале двадцать первого века Сеятельница появляется на монетах евро Франции (номиналом от 5 до 500 евро, из серебра и золота).

Хронология выпуска монет с сеятельницей

Также 
 Французский франк

Примечания 

Монеты Франции